Ста́булниеки () — населённый пункт в Прейльском крае Латвии. Административный центр Стабулниекской волости. Находится у региональной автодороги  (Виляны—Прейли—Шпоги). Расстояние до города Прейли составляет около 16 км.

По данным на 2018 год, в населённом пункте проживало 248 человек. Есть дом отдыха, почта, начальная школа, фельдшерский и акушерский пункт.

История 
В советское время населённый пункт был центром Стабулниекского сельсовета Прейльского района. В селе располагалась центральная усадьба колхоза им. Кирова.

Население 
Динамика населения:

Примечания 

Населённые пункты Прейльского края
Стабулниекская волость
Волостные центры Латвии